Your Name. – film anime del 2016 diretto da Makoto Shinkai
 Your Name – romanzo di Makoto Shinkai del 2016
 Your Name – manga di Makoto Shinkai e Ranmaru Kotone del 2016
 Your Name – album dei Radwimps del 2016